Nadia kan syfta på

 Nadia – ett kvinnonamn, se Nadja

Geografi

Australien 

 Denial Bay (vik), South Australia,

Indien 

 Nadia (distrikt), Västbengalen, 
 Nabadwip, ort, Västbengalen, Nadia, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar